Slovo Linda má více významů:

biologie
 hřib sametový, zvaný též linda
 topol bílý, zvaný též topol linda nebo jen linda – strom

jména
 Linda – ženské křestní jméno
 Linda (mytologie) – postava estonských pověstí, žena Kalevova

geografie
 Yorba Linda – město v jižní Kalifornii
 Linda (Přední Výtoň) – zaniklá ves na Šumavě jižně od osady Svatý Tomáš

příjmení
 Bogusław Linda (1952) – polský herec a režisér
 Josef Linda (1789 nebo 1792 – 1834) – český spisovatel, básník a novinář

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - příjmení